Els Quatre dies de Dunkerque 2016 van ser la 62a edició dels Quatre dies de Dunkerque. La cursa es disputà en cinc etapes entre el 4 i el 8 de maig de 2016, amb inici i final a Dunkerque, formant part de l'UCI Europa Tour amb una categoria 2.HC.

El vencedor final fou el francès Bryan Coquard (), clar dominador de la cursa amb dues victòries d'etapa i la victòria en tres de les classificacions secundàries, punts i joves. Marco Frapporti (Androni Giocattoli-Sidermec) i Xandro Meurisse (Crelan-Vastgoedservice) completaren el podi. Stéphane Poulhies (Armée de Terre) guanyà la classificació de la muntanya i l' fou el millor equip.

Equips 
Divuit equips prenen part en aquesta edició dels Quatre dies de Dunkerque: tres World Tour, deu equips continentals professionals i cinc equips continentals.

Etapes

Etapa 1

Etapa 2

Etape 3

Etapa 4

Etapa 5

Classificació final

Evolució de les classificacions

Referències

Enllaços externs 

 Web oficial 

2016
Competicions ciclistes del 2016